Футбо́льный це́нтр «Ю́рмала» () — бывший латвийский футбольный клуб из Юрмалы. Клуб основан в 2008 году и свои домашние матчи проводил на стадионе «Слока». ФЦ «Юрмала» сначала играла в Первой лиге Латвии, но в сезоне 2010 сумела пробиться в Высшую лигу.

В сезоне 2014 года клуб вылетел из Высшей лиги. По состоянию на март 2015 года клуб не исполнил решения юридических комиссий ЛФФ о выплате зарплаты игрокам; также клуб подал заявку об исключении из членов ЛФФ. 31 марта 2015 года решением конгресса ЛФФ клуб был исключён из членов федерации.

Результаты выступлений 

В 2013 году в Первой лиге играла команда «Юрмала-2».

Состав команды образца 2014 года

Основной состав

Молодёжный состав

Официальные лица (2014 год)

Главные тренеры 
  Андрей Карпов (2008 — май 2010)
  Андрей Кодизей (июнь 2010 — февраль 2011) — и.о.
  Софербий Ешугов (март — август 2011)
  Игорь Степанов (август — декабрь 2011)
  Владимир Пачко (январь — декабрь 2012)
  Михаил Конев (январь 2013 — май 2014)
  Гошо Петков (май 2014 — август 2014)
  Андрей Канчельскис (сентябрь — ноябрь 2014)

Рекорды клубы 
 Самая крупная победа: 6:1 («Олимп», 2011; «Даугава» (Даугавпилс), 2012).
 Наиболее крупное поражение: 0:7 («Лиепая», 2014, «Вентспилс», 2014).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование